Хадзо́пулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Хадзопулос, Афанасиос (род. 1950) — греческий митрополит Ахайский.
 Хадзопулос, Георгиос (1859—1935) — греческий художник и реставратор.
 Хадзопулос, Георгиос (1927—2018) — греко-американский физик, бизнесмен и филантроп.